Владимир Иванович Степанов (26 февраля 1938 ― 13 июля 2002) ― советский и российский зоотехник-селекционер, педагог. Профессор, доктор сельскохозяйственных наук. Ректор Донского аграрного университета.

Биография 
Родился 26 февраля 1938 года в поселке Старобешево Донецкой области. В 1962 окончил Новочеркасский зооветеринарный институт. После окончания учёбы работал зоотехником-селекционером в учебно-опытном хозяйстве Донского сельскохозяйственного института, где прошёл путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой. 

В 1966 году защитил кандидатскую, в 1973 году – докторскую диссертации. Профессор с 1976 года. С 1980 года — ректор ДСХИ (ныне ДонГАУ) и заведующий кафедрой разведения, генетики и селекции сельскохозяйственных животных. Под руководством Степанова в институте были учреждены новые факультеты, значительно укрепилась материальная база.

Был учеником академика П. Е. Ладана. Изучал селекцию сельскохозяйственных животных и проблемы воздействия космических факторов на жизнедеятельность растительных и животных организмов. Являлся исполнителем работ по созданию новых пород сельскохозяйственных животных, изучению теоретических основ селекции. Под его руководством были защищены 8 докторские и 24 кандидатских диссертаций.

Автор более 360 публикаций, в том числе 5 учебников и учебно-методических пособий для вузов, 4 монографий и множества статей.

Член Международной академии аграрного образования, Международной академии проблем качества и Международной академии информатизации.

Скончался 13 июля 2002 года.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;
 орден «Знак Почёта»;
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Примечания